Título de agregado —  título académico atribuído pelas universidades e institutos universitários portugueses
 Cinco agregados (sânscrito: skanda) do budismo
 Agregado (economia)
 Agregados de construção civil — materiais usados na construção civil em argamassas e concretos
 Agregado atômico — grupo de átomos ligados
 Agregado familiar